Андрианов, Андрей:
 Андрианов, Андрей Алексеевич (1886—1920) — русский революционер, большевик.
 Андрианов, Андрей Михайлович (1917—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943), сержант.